USS Marblehead je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Marblehead (C-11) 
 USS Marblehead (CL-12)

Marblehead